Jessel ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Jessel (* 1962), deutsche Landespflegerin
 Charles Jessel (1860–1928), Manager der North Borneo Chartered Company

 Hans Jessel (* 1956), deutscher Fotograf und Autor
 Jacques Jessel (* 1920), französischer Botschafter und Politiker
 Karl-Friedrich Jessel (1905–1989), deutscher Brigadegeneral
 Leon Jessel (1871–1942), deutscher Komponist
 Renate Jessel (1923–2004), deutsche Illustratorin